Gouvernement Rafiq Hariri peut faire référence au :
 Premier gouvernement Rafiq Hariri, du  à  ;
 Second gouvernement Rafiq Hariri, de  au  ;
 Troisième gouvernement Rafiq Hariri, du  au .

Voir aussi 
 Rafiq Hariri

Rafiq Hariri